McEvoy ist der Familienname folgender Personen:

 Andy McEvoy (1938–1994), irischer Fußballspieler 
 Cameron McEvoy (* 1994), australischer Schwimmer, Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2016
 Frederick McEvoy (1907–1951), britisch-australischer Sportler und Playboy
 Niall McEvoy (* 1991), irischer Eishockeyspieler
 Theodore McEvoy (1904–1991), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Tom McEvoy (* 1944), US-amerikanischer Pokerspieler